Éric Masserey (1961-), médecin et écrivain suisse ;
 Virginie Masserey (1965-), médecin et fonctionnaire suisse.

Voir aussi 
 Masseret (homonymie)